Paolo Ruffini (journalist), een Italiaans journalist en prefect van de Romeinse Curie
Paolo Ruffini (wetenschapper), een Italiaans wetenschapper